Vesikel (huid), een holte in de opperhuid, gevuld met helder vocht
Vesikel (cel), een organel van een cel; een klein blaasje dat stoffen bevat en omgeven is door een membraan
Vesikel (schimmel), de ronde top van de conidiofoor bij Aspergillus-soorten